Муссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на схід від Парижа, 100 км на південний схід від Меца, 55 км на північний схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 313 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 694,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Муссе на сайті французького Національного інституту географії
 Муссе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Муссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Муссе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези